Ashmunella pseudodonta är en snäckart som först beskrevs av Dall 1897.  Ashmunella pseudodonta ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
pseudodonta